Арзамасский автобус — система автобусного общественного транспорта города Арзамаса. Представлена сетью маршрутов автобусов большой вместительности.

Основными компаниями, обслуживающими городские автобусные маршруты Арзамаса, является МУП «Арзамаспассажиравтотранс». Арзамас вплоть до 2019 года использовал большое количество устаревших  автобусов ЛиАЗ-677 в регулярной эксплуатации. Арзамас имеет второй по размерам автобусный парк в Нижегородской области.

История 
Автобусное движение в Арзамасе появилось в послевоенные годы. Первоначально маршруты связывали город с прилегающими деревнями и сёлами, потом появились междугородние рейсы (в том числе в Горький), а с 60-х годов начала развиваться сеть внутригородского транспорта. В те времена в основном ходили автобусы ЗИС-155 и КаВЗ-651. Арзамасский автобус был известен тем, что здесь эксплуатировалось большое количество  устаревших автобусов марки ЛиАЗ-677. По мнению одних горожан, они являются достопримечательностью, а по мнению других — позором города. В 2018 году был взят курс на обновление подвижного состава, и в первую очередь — отказ от автобусов ЛиАЗ-677.

Городские маршруты 
В городе существует 15 маршрутов:

 Отменённые

Примечания 

Транспорт Арзамаса
Автобусные системы России